Хоја дел Лимон има више значења:

 Хоја дел Лимон (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хоја дел Лимон, Марија Грегорија Баутиста (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику